

Animali 
Cavallo (Equus caballus) – mammifero ungulato domestico
Cavallo selvatico (Equus ferus) – mammifero ungulato selvatico

Abbigliamento
Cavallo – parte di indumenti atti a coprire gli arti inferiori

Araldica
Cavallo – figura dell'araldica

Astrologia
Cavallo – figura dell'astrologia cinese

Persone 
Antonio Cavallo – ex calciatore italiano
Gianluigi "Cabo" Cavallo – cantante italiano
Domingo Cavallo – economista e politico argentino.
Giorgio Cavallo – umorista italiano
Guglielmo Cavallo – studioso italiano di paleografia e storia della scrittura
Luca Cavallo – calciatore italiano
Mimmo Cavallo – cantautore italiano
Rob Cavallo – produttore discografico statunitense
Tiberio Cavallo – fisico italiano
Victor Cavallo – (Vittorio Vitolo) attore, poeta e scrittore italiano

Fisica
Cavallo vapore – nome di varie unità di misura della potenza
Cavallo vapore britannico (hp)

Geografia
Cavallo – isola della Corsica

Giochi
Cavallo – pezzo del gioco degli scacchi

Numismatica
Cavallo – moneta in rame emessa a Napoli ed in Sicilia (1472)

Sport
Cavallo – attrezzo della ginnastica artistica usato per il volteggio fino al 2001, prima dell'introduzione della tavola
Cavallo con maniglie – specialità della ginnastica artistica maschile

Pagine correlate 

 Monte Cavallo